Jonas Junland (né le  à Linköping en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il commence sa carrière en Elitserien avec son club formateur du Linköpings HC. En 2006, il est choisi en troisième ronde en  par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey. Deux ans plus tard, il rejoint l'Amérique du Nord. D'abord assigné aux Rivermen de Peoria, club-école des Blues dans la Ligue américaine de hockey, il joue son premier match dans la LNH le  contre les Capitals de Washington.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Trophées et honneurs personnels
Ligue américaine de hockey
2008-2009 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.
2009-2010 : participe au Match des étoiles avec l'équipe PlanetUSA.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Linköpings HC|| Elitserien|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| rowspan=2|2006-2007|| IK Oskarshamn|| Allsvenskan|| 4|| 0|| 3|| 3|| 4|| || || || || 
|-
| Linköpings HC|| Elitserien|| 41|| 1|| 4|| 5|| 22|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Linköpings HC|| Elitserien|| 52|| 3|| 17|| 20|| 42|| 16|| 4|| 3|| 7|| 18
|-
| 2008-2009|| Rivermen de Peoria|| LAH|| 70|| 13|| 18|| 31|| 52|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2008-2009|| Blues de Saint-Louis|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Rivermen de Peoria || LAH || 74|| 14|| 30|| 44|| 49|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| Blues de Saint-Louis || LNH || 3|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
|2010-2011 || Färjestads BK || Elitserien || 41|| 5|| 17|| 22|| 18|| 14|| 3|| 3|| 6|| 12
|-
|2011-2012 || Barys Astana || KHL || 46|| 4|| 11|| 15|| 30|| 7|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2012-2013|| Barys Astana || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 5|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Linköpings HC || SHL || 44|| 6|| 7|| 13|| 46|| 10|| 2|| 2|| 4|| 8
|-
| 2014-2015|| Linköpings HC || SHL || 55||9 || 22||31 ||32  || 11|| 2|| 7||9 || 4
|-
| 2015-2016|| Linköpings HC || SHL || 51 || 5 || 25 || 30 || 36 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
|2016-2017 || Lausanne HC || LNA|| 47|| 8|| 31|| 39|| 8|| 4|| 0|| 0|| 0||4
|-
|2017-2018 || Lausanne HC || LNA||46||8||26||34||32||1||2||0||2||0
|-
|2018-2019 || Lausanne HC || LNA||31 ||3||23||26||18||12||0||7||7||18
|-
|2019-2020 || Lausanne HC || LNA||28||3||10||13||12||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Linköpings HC || SHL || 13|| 0 || 3 || 3|| 10||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Linköpings HC || SHL || 51|| 9 || 21 || 30|| 38||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Linköpings HC || SHL ||  || 

| 2007 || align="left"| Championnat du monde junior ||7||1||1||2||18||+5|| align="left"| de l'élite

Notes et références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Linköping
Joueur international suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du Linköpings HC
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Barys Astana
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Lausanne HC